Sigma DP — линейка компактных цифровых фотоаппаратов японской компании «Сигма».

История создания 
Изначально Sigma выпускала компактные и зеркальные плёночные фотоаппараты, а также объективы и аксессуары к ним и к фотоаппаратам других фирм. После покупки компании Foveon, разработавшей многослойную матрицу с полноцветными пикселями Foveon X3, запустила производство сначала цифровых зеркальных фотоаппаратов (серия SDx, например SD1), а после цифровые компактные фотоаппараты (серия DPx).

Анонсированная на кёльнской выставке Photokina в октябре 2006 года Sigma DP1 была первой компактной цифровой фотокамерой, оснащённой крупным сенсором формата APS-C (снятая незадолго до этого с производства беззеркальная камера с несменной оптикой Sony DSC-R1 также имела крупный сенсор, однако габариты и масса свыше 1 кг не позволяли считать её компактной). Претерпев ряд изменений и доработок, модель DP1 поступила в производство весной 2008 года. Камера оснащалась несменным широкоугольным объективом с фиксированным фокусным расстоянием (28 мм в эквиваленте 35-мм фотокамер), встроенной вспышкой, разъёмом типа «горячий башмак» для подключения внешней вспышки или установки оптического видоискателя.

В 2009 году в производство поступила следующая модель Sigma DP2, отличавшаяся от DP1 в первую очередь объективом (41 мм ЭФР, при этом минимальное число диафрагмы снизилось с f/4 до f/2,8, что вдвое увеличило светосилу объектива), также было пересмотрено расположение элементов управления на задней стенке и внесены существенные изменения в меню.

Журнал Time включил Sigma DP1 в сотню лучших дизайнерских решений.

Описание 
Фотоаппараты линейки DP имеют общие характеристики:
 сенсор CMOS Foveon X3,
 фиксированный телецентрический объектив Sigma Lens,
 «горячий башмак» для вспышки (разработанной специально для серии DP модели EF-140 DG, или других вспышек производства Sigma) или оптического видоискателя,
 круговой селектор выбора режимов M/Av/Tv/P и фокусировочное кольцо на задней стенке корпуса,
 запись изображений со сжатием без потерь и интерполяции Raw (.x3f), JPEG (Exif 2.21, DCF 2.0, DPOF),
 процессор True (True II для ВЗ2),
 компактный металлический корпус.

Особенности, достоинства и недостатки 

Особенности, достоинства и недостатки можно разделить на вытекающие из особенностей и принципа функционирования матрицы и на не зависящие от матрицы, обусловленные другими факторами: экономическими, дизайнерскими, техническими и маркетинговыми.

Поскольку, матрица имеет трёхслойную структуру кремниевой подложки p-n-переходов, ориентированных на то, что максимум поглощения синего цвета происходит на 0,2 мкм, зелёного — 0,6 мкм, красного — около 2 мкм, то это позволяет эффективно разделять свет на составляющие, при условии, что не происходит переэкспонирование слоя светом, в противном случае происходит протекание его на соседний. Также для правильного экспонирования всех слоёв необходимо, чтобы лучи падали под прямым углом на матрицу по всей её площади, что достигается применением объектива с телецентрическим ходом лучей (т. н. телецентрический объектив).

Недостатки для всей серии:
 фундаментальный недостаток матрицы малый диапазон рабочих ИСО DP,DPS,DPX,DPM 50-200, DPQ 100-400. Переход с кремния на GaN увеличил бы ИСО примерно в два раза. Данные матрицы как никто нуждаются в предварительном фотоумножающем слое или охлаждении с помощью термопары.
 по мере совершенствования матрицы стали по картинке более плоскими.
 по мере повышения ИСО цвета плывут, а позже матрица полосит и появляются цветные пятна, цвета очень быстро блёкнут превращаясь в комбинацию ч/б и цветного снимка.
 учитывая слабую чувствительность матрицы неплохо бы еще повысить светосилу объективов.
 слабая автономность из-за слабого аккумулятора (несмотря на просьбы сделать к классическому корпусу выступ под удержание (как у Ricoh GR) с увеличенной батареей в DPQ сделали с юмором).
 отсутствие внешней вспышки совмещенной с батарейным блоком для запитки камеры от батареек.
 нет возможности снимать серию кадров с вспышкой на всей серии (необходимо для последующей склейки нескольких кадров в один с меньшими шумами).
 отсутствует встроенный видоискатель.
 некоторая неторопливость.
 нет возможности использовать CF карты-переходники под 2 SD карты для повышения скорости записи.
 нет крышки объектива на веревочке или автоматической крышки.
 к сожалению из-за попытки Sigma заломить неслыханную цену за SD1M и создания мелкопиксельной матрицы (что строго противопоказано данному типу матриц, а также возникшей проблемы с недостаточной разрешающей способностью старых объективов под новую матрицу - в сумме крайне неудачный старт по большому счету) многие потеряли к камерам компании интерес.
 в редакторе отсутствует крайне ценная функция удаления шумов только на темных участках.

Достоинства:
 высокая детализация т.к. каждый пиксель полностью полноцветный, тогда как в баере реальное разрешение полноцветного пикселя не может быть меньше 2х2 пикселя матрицы, все остальное фокусы с интерполяцией.
 невероятно резкие объективы (одни из лучших в классе компактов).
 существенно более широкий динамический диапазон, а также большая сложность ослепить матрицу даже в случае выставления неподходящих настроек - снимок почти всегда все равно можно вытащить
 на низких ИСО картинка удивительно качественная, даже при казалась бы скромном разрешении.
 идеальный выбор для ностальгирующих по пленке и временам выставления настроек ручками, всем остальным лучше выбрать fujifilm, но только не первую модель у нее совершенно ужасный мыльный объектив.

Выводы:
 камеры отлично подходят для пейзажной и портретной съемки при хорошем освещении и достаточной опытности фотографа. DP1 более универсальна, но у DP2 со светосилой определенно лучше.

История и развитие модельного ряда 
Изначальный модельный ряд, состоявший из двух камер DP1 и DP2, расширился за счёт выпуска усовершенствованных моделей S и X: DP1s, DP1x, DP2s, DP2x. DPxS принёс более быстрый автофокус и большее количество кадров на одном заряде.

В 2012 был выпущен модельный ряд под названием Merrill (в честь Ричарда Меррилла — одного из разработчиков матрицы для этого модельного ряда), состоящий из трёх моделей, и имеющий отличия от предыдущего:
 новая матрица Foveon X3 Merrill стандарта APS-C (23,5×15,7) с разрешением 44Мпикс (4704×3136×3);
 новые светосильные объективы с ЭФР для DP1 Merrill — 30, DP2 Merrill — 45, DP3 Merrill — 75;
 процессор второго поколения — Dual TRUE II;
 поддержкой записи видео 640×480, 30 кадров/сек.

Конкуренты 

На рынке представлены лишь несколько моделей, оснащённые несменным фикс-объективом и сенсором формата APS-C:
 Fujifilm FinePix X100, X100S, X70,
 Leica X1 и X2.
 Ricoh GR
Фотоаппараты с несменным трансфокатором:
 Canon PowerShot G1 X,
 Sony Cyber-shot DSC-R1 и RX1.
Отчасти в конкуренты можно записать Ricoh GXR со сменными модулями GR A12 и A16 и со сменной оптикой.

Аксессуары

Подключаемые к горячему башмаку 
 Вспышка специально разработанная для серии Sigma DP — EF-140 DG, или для серии SD, такие, как EF-610 DG Super или EF-610 DG ST.
 Видоискатель VF-2.

Для объектива 
 Бленда, через переходник, HA-11.
 Светофильтры

Программное обеспечение 
В связи с тем, что конвертация в JPEG/TIFF, природа искажений, а соответственно алгоритмы их устранения разнятся по сравнению с RAW-снимками, снятыми с баеровских матриц, то и программное обеспечение, поддерживающие их, пока только фирменное.
 Photo Pro — файловый браузер, редактор и конвертер RAW фотографий Sigma.
 v.2.4 (Win) и v.3.1 (Mac) — файловый браузер, конвертер из X3F в JPEG/TIFF с возможностью настройки экспозиции, баланса белого цвета, контраста, насыщенности, резкости для всего изображения, а для областей — теней и света.
 v.4.0 — добавлена функция подавления шумов.
 v.5.5
 Adobe Photoshop CS6 посредством Adobe Camera Raw 6.1 поддерживает формат .x3f для DPx, DP1s.

Фотоснимки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт посвящённый Sigma DP-серии фотоаппаратов
 DP2s тест
 DP1 и Ricoh 8
 Sigma DP2 Merrill, Leica X2 и Olympus X-Z1 — сравнение фотографий.

Фотоаппараты Sigma
APS-C фотоаппараты
Семейства фотоаппаратов
Фотоаппараты, появившиеся в 2012 году